Kamenuixka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Kamenuixka (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia